Zum Begriff Totenreise siehe:

 Totenreise (Religion)
 Puerta Oscura

Siehe auch

 Seelenreise